La edición 100.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 28 de mayo y el 10 de junio de 2001 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el brasileño  Gustavo Kuerten  logrando el tercer y último título de los que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al español Alex Corretja.  

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Jennifer Capriati logrando el único título que obtendría en París  al imponerse a la belga Kim Clijsters.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 2001